Улья́новский райо́н — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:

 Современные
 Ульяновский район — в Калужской области России.
 Ульяновский район — в Ульяновской области России.

 Переименованные
 Ульяновский район — название Благовещенского района Кировоградской области Украины до 2016 года.
 Ульяновский район — название Бухар-Жырауского района Казахстана в 1961—1997 годах.
 Ульяновский район — название Ленинского района Московской области РСФСР в 1960—1963 годах.
 Ульяновский район — название Омского района Омской области РСФСР в 1940—1962 годах.
 Ульяновский район — название Кайбицкого района Татарской АССР в феврале — августе 1927 года.
 Ульяновский район — название Касбийского района Узбекистана в 1970—1992 годах.

Примечания